

Persone
Lemmy – cantante, musicista e compositore britannico, fondatore e leader dei Motörhead
Lemmy – pseudonimo di DJ Shrapnel
Brian Lemmy – ex crickettista inglese

Altro
Lemmy – diminutivo del nome proprio di persona inglese maschile Lemuel
Lemmy – film-documentario statunitense del 2010